Kožnatkovití (Trionychidae) jsou taxonomická čeleď v řádu želv (Testudines) s řadou rodů, jejichž zástupci jsou běžně známí jako želvy s měkkým krunýřem. V angličtině jsou tyto želvy také někdy označovány jako softshell turtles. Mezi kožnatkovité patří některé z největších sladkovodních želv. Řada druhů je však schopna se přizpůsobit životu i ve vysoce brakických oblastech. Zástupci této čeledi žijí v Africe, Asii a Severní Americe. Objevily se již v období rané křídy a na konci křídového období byly již poměrně hojné.

Většina druhů byla dříve tradičně zahrnována do rodu Trionyx, ale v rámci moderních taxonomických revizí byla řada druhů původně z rodu Trionyx přesunuta do jiných rodů. Mezi takto přehodnocené druhy patří například severoamerické kožnatky rodu Apalone, které byly umístěny v rodu Trionyx až do roku 1987.

Taxonomie 

 Palaeotrionyx (fosilní)
 Podčeleď Plastomeninae (fosilní)
 Rod Hutchemys
 Rod Plastomenus
 Podčeleď Cyclanorbinae
 Rod Cyclanorbis
 Rod Cycloderma
 Rod Lissemys
 Podčeleď Trionychinae
 Rod Amyda
 Rod Apalone
 Rod Chitra
 Rod Dogania
 Rod Nilssonia
 Rod Palea
 Rod Pelochelys
 Rod Pelodiscus
 Rod Rafetus
 Rod Trionyx

Fylogeneze 
Kladogram sestavený dle zdroje: Walter G. Joyce, Ariel Revan, R. Tyler Lyson a Igor G. Danilov (2009).

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Čeleď Trionychidae na www.reptile-database.org